Sinal de conclusão
Trabalho de conclusão de curso

Desambiguação